Гринбрајер има више значења:
 Округ Гринбрајер (Западна Вирџинија)
 Гринбрајер (Флорида)
 Гринбрајер (Вирџинија)
 Гринбрајер (Арканзас)
 Гринбрајер (Тенеси)